Der UNCAF Nations Cup 1991 fand vom 26. Mai bis zum 2. Juni 1991 in Costa Rica statt. Die Partien wurden alle in der Hauptstadt San José ausgetragen. Sieger wurde die Heimmannschaft.

Qualifikation 
Costa Rica war als Gastgeber gesetzt. Belize zog sich vor Beginn der Qualifikation auf Grund finanzieller Schwierigkeiten zurück.

|}

|}

|}

Teilnehmer 
Teilnehmer am UNCAF Nations Cup 1991 waren vier Mitglieder des zentralamerikanischen Fußballverbandes.

Finalrunde 

|}

|}

Qualifikation für den CONCACAF Gold Cup 
Der UNCAF Nations Cup 1991 diente gleichzeitig als Qualifikation für den CONCACAF Gold Cup 1991. Die ersten drei Mannschaften qualifizierten sich direkt.

Weblinks 
 Turnierverlauf auf rsssf.com

1991
Fußballveranstaltung 1991
Fußball (Costa Rica)
Sportveranstaltung in San José (Costa Rica)